Daochos II. (griech: ; 4. Jahrhundert v. Chr.), Sohn des Sisyphos, war ein thessalischer Aristokrat und Gefolgsmann Philipps II. von Makedonien.

Daochos entstammte einer aristokratischen Familie Thessaliens, aus der Stadt Pharsalos. Seine Vorfahren hatten zeitweilig das Amt des tetrarchos bekleidet, eines Vorstehers von einem der vier Wehrbezirke (tetras) Thessaliens. Sein Großvater Daochos I. hatte sogar das Amt des tagos innegehabt, des obersten Feldherrn des thessalischen Bundes. In der Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts war Thessalien unter die Vorherrschaft des nördlich benachbarten Makedoniens gefallen. Als Anhänger des Königs Philipp II. war Daochos im Jahr 338 v. Chr. als Angehöriger einer Delegation in Theben aufgetreten, die mit den dortigen Stadtführern ein gemeinsames Vorgehen gegen Athen verhandelte. Zwischen den Jahren 336 und 332 v. Chr. war er der Delegierte Thessaliens in der delphischen Amphiktyonie.

Nachhaltig bekannt ist Daochos II. durch sein Weihegeschenk (Anathem) an das Heiligtum von Delphi in Form von acht marmornen Statuen, die neben ihm und seinem Sohn sechs weitere männliche Vorfahren seiner Familie darstellen. Zu den bemerkenswertesten Werken dieses Ensembles zählt die Statue für seinen Urgroßvater Agias, der laut erhaltener Inschrift unter anderem als erster thessalischer Sieger des Pankration der Olympischen Spiele gewürdigt wird. Weiterhin stellt diese Statue eine Kopie eines in Pharsalos aufgestellten bronzenen Originals des berühmten Bildhauers Lysippos dar. Sein Großvater Daochos I. wurde im Gewand einer makedonischen Chlamys dargestellt, was wohl eher einen Rückschluss auf die promakedonische Gesinnung des Daochos II. selbst zulässt. Von seiner eigenen Statue sind nur Fragmente der Füße erhalten.

Literatur 

 Elizabeth M. Gardiner, Kendall K. Smith und William Bell Dinsmoor: The Group Dedicated by Daochus at Delphi. In: American Journal of Archaeology. Bd. 13, 1909, S. 447–476.
 Kendall K. Smith: The Olympic Victory of Agias of Thessaly. In: Classical Philology. Bd. 5, 1910, S. 169–174.
 Tobias Dohrn: Die Marmor-Standbilder des Daochos-Weihgeschenks in Delphi. In: Antike Plastik. Bd. 8, 1968, S. 33–51.
 Steven Lattimore: The Chlamys of Daochos I. In: American Journal of Archaeology. Bd. 79, 1975, S. 87–88.

Anmerkungen 

Grieche (Antike)
Geboren im 4. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 4. Jahrhundert v. Chr.
Mann